Зо́ряне () — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.